Vrå kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vrå (Agri Sogn) – en bebyggelse i Agri Sogn, Syddjurs Kommune
 Vrå (Balling Sogn) – en bebyggelse i Balling Sogn, Skive Kommune
 Vrå (Bevtoft Sogn) – en bebyggelse i Bevtoft Sogn, Tønder Kommune
 Vrå (Gjellerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gjellerup Sogn, Herning Kommune
 Vrå (Lejrskov Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lejrskov Sogn, Kolding Kommune
 Vrå (Hjørring Kommune) – en bebyggelse i Vrå Sogn, Hjørring Kommune
 Vrå (Næsby Sogn) – en bebyggelse i Næsby Sogn, Næstved Kommune
 Vrå (Pederstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Pederstrup Sogn, Viborg Kommune
 Vrå (Rostrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rostrup Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Vrå (Skjern Sogn) – en bebyggelse i Skjern Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Vrå (Vodder Sogn) – en bebyggelse i Vodder Sogn, Tønder Kommune
 Vrå (Ærøskøbing Sogn) – en bebyggelse i Ærøskøbing Sogn, Ærø Kommune

Herregårde 
 Gammel Vraa – herregård kendt fra 1300-tallet i Ajstrup Sogn i Aalborg Kommune
 Ny Vraa – herregård fra 1812 i Ajstrup Sogn i Aalborg Kommune